Luelseghed Ghebremichael (1972. december 25. –) eritreai nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
Az ENFF Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével az Premier League játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói szolgálatot is végez.

Az Eritreai labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2004-től tartja nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott (Labdarúgó-világbajnokság, Afrikai nemzetek bajnoksága, CECAFA-kupa), valamint  CAF Confederation Cup) és CAF-bajnokok ligája klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített. 2016-ban már nem szerepel a FIFA JB listáján.

A 2018-as labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB játékvezetőként alkalmazta. Selejtező mérkőzést az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) zónában vezetett.

A 2013-as CECAFA-kupa labdarúgó tornán a CAF JB bíróként foglalkoztatta

A  2013-as afrikai nemzetek bajnoksága labdarúgó tornán a CAF JB bíróként foglalkoztatta.

Források 

Eritreai labdarúgó-játékvezetők
1972-ben született személyek
Élő személyek